Bibi-la-Purée est le surnom d'André Joseph-Salis, indigent de Montmartre et 

Bibi-la-Purée est le titre de plusieurs films français :
 Bibi-la-Purée de Maurice Champreux, sorti en 1926 
 Bibi-la-Purée de Léo Joannon, sorti en 1935

Bibi-la-Purée est le titre de plusieurs tableaux :
 Bibi la Purée cirant des chaussures Jacques Villon (1900) 
Portrait de Bibi-la-Purée Picasso (1901) ;
 Bibi-la-purée assis, dessin Picasso (1901); 
 Bibi la Purée, tableau de Géo Dupuis (1901-1902);